

Personnalités 

 Louis Agut (1695-1778), prêtre français, fondateur de congrégation ;
 Philippe Agut (1929-1988), coureur cycliste français ;
 Roberto Bautista Agut (né en 1988), joueur espagnol de tennis.

Lieux 

 Abric Agut, abri sous roche et gisement préhistorique à Capellades, en Catalogne, Espagne ;
 Hôtel d'Agut, hôtel particulier à Aix-en-Provence, en France.